Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 11 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Ana Ivanović, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en août 2014
Sport aux États-Unis en août 2014
2014 dans l'Ohio